Steinbächle ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

Fließgewässer:
 Steinbächle (Brunnenbach), linker Zufluss des Brunnenbachs (zur Wieslauf) bei Rudersberg, Rems-Murr-Kreis
 Steinbächle (Jagst) oder Angellochbach, rechter Zufluss der Jagst bei Marlach, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis; siehe Liste der Zuflüsse der Jagst
 Steinbächle (Morre) oder Steinbächlein, linker Zufluss der Morre bei Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis
 Steinbächle (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn bei Harsberg, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Steinbächle (Rench), linker Zufluss der Rench beim Zinken Steinenbach, Stadt Oppenau, Ortenaukreis
 Steinbächle (Schutter) – zwei Zuflüsse der Schutter im Ortenaukreis; flussabwärts:
 Steinbächle (Schutter, Obersteig), linker Zufluss beim Saubauernhof des Weilers Obersteig von Schweighausen, Gemeinde Schuttertal
 Steinbächle (Schutter, Seelbach), rechter Zufluss in Seelbach

Orte:
 Steinbächle (Ilshofen), Weiler des Ortsteils Unteraspach der Stadt Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall
 Steinbächle (Seelbach), Zinken der Gemeinde Seelbach im Ortenaukreis; siehe Liste der Orte im Ortenaukreis

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinbächel
 Steinbächlein
 Steinebach
 Steinenbach